Doveri – plurale di dovere
 Daniele Doveri – arbitro di calcio italiano
 Emilio Doveri – ex calciatore italiano
 Francesca Doveri – ostacolista e multiplista italiana
 Giuseppe Doveri – docente, filantropo e traduttore italiano